El nombre Abu'l Qasim (), que significa padre de Qasim, es una kunya o nombre atributivo del profeta islámico Mahoma, a quien describió como padre su hijo Qasim ibn Muhammad. Desde entonces, el nombre ha sido utilizado por las siguientes personas:

Personas 
Abu l-Qasim Jalaf ibn al-Abbas al-Zahrawi (936-1013), conocido como Abulcasis, médico árabe que vivió en Al-Andalus.
Hakim Abol-Qasem Ferdousí-e Tusí (940-1020), poeta persa.
Abú al-Qasim Muhammad ibn Abbad (cerca de 1023-1042), fundador y epónimo de la dinastía Abbadid en Al-Andalus.
Abu'l Qasim (gobernador selyúcida de Nicea) (cerca de 1084-1092)
Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhshari (1074 o 1075-1143 o 1144), erudito musulmán.
Abu-l-Qasim Ahmad ibn al-Husayn ibn Qasi (muerto en 1151), líder de la oposición contra la dinastía almorávide en Al-Garb, al-Andalus.
At-Tayyib Abi l-Qasim (siglo XII), Imām fatimí.
Abu al-Qasim ibn Ahmad ibn Ali ibn Ibrahim al-Zayani (1734/35-1833), historiador, geógrafo, poeta y estadista de Marruecos.
Abul Kasem Fazlul Huq, conocido como A. K. Fazlul Huq (1873-1962), político bengalí.
Seyyed Abolqasem Kashaní (1882-1962), doceavo clérigo musulmán chií iraní.
Abolqasem Lahouti (1887-1957), poeta persa.
Abolqasem Najm (1892-1981), político iraní, ministro de gabinete y diplomático.
Abu al-Qasim al-Khoei (1899-1992), doceavo Gran Ayatollah (marja) chií islámico.
Abu'l-Qásim Faizi (1906-1980), bahaí persa.
Aboul-Qacem Echebbi (1909-1934), poeta tunecino.
Amal Abul-Qassem Donqol (1940-1983), poeta egipcio.
Mohamed Abdul Quasim al-Zwai (nacido en 1952), Secretario General del Congreso General del Pueblo de Libia.

Lugares 
Abul Kasim, montaña en Etiopía.
Abulkasym Madrassah, edificio en Tashkent, Uzbekistán.

Fuente 

Nombres árabes